Sparta-Stadion steht für:
 Generali Arena (Prag)
 Sparta Stadion Het Kasteel